Чемпионат Египта по футболу 1977/1978 — 22-й чемпионат Египта, проходивший с 16 сентября 1977 года по 2 апреля 1978 года.

Клубы

Информация о командах

Турнирная таблица

Результаты матчей

Примечания

Ссылки 
 Чемпионат Египта 1977/1978 на angelfire.com
 Чемпионат Египта 1977/1978 на rsssf.com

Чемпионат Египта по футболу
Египет
Египет
1977 год в Египте
1978 год в Египте